Ismaël Ferroukhi (né en 1962), réalisateur, scénariste et dialoguiste français
 Mahfoud Ferroukhi (né en 1953), archéologue et universitaire algérien
 Mustapha Ferroukhi (1922-1960), résistant et homme politique algérien
 Sid Ahmed Ferroukhi (1967-2022), homme politique algérien, neveu du précédent
Noureddine Ferroukhi (né en 1959), enseignant et maître assistant en histoire de l'art à l'école supérieure des beaux arts d'Alger